Фридрих Август Картхойзер (; 1734, Галле — 1796, Ширгштейн) — немецкий химик и фармацевт.

Биография 
Родился в 1734 году в Галле, в семье известного врача Иоганна Фридриха Картхойзера. Обучался медицине, но посвятил себя естествознанию, минералогии и геологии. В 1754—1766 годах работал доцентом минералогии, ботаники и химии в университете Франкфурта-на-Одере. Затем был назначен профессором в Гиссенский университет. Служил советником по горно-геологическим вопросам в Правительстве.

Библиография 
 Elementa mineralogiae systematicae (1755)
 Elementa Oryctographiae (1755)

Литература 
 Alphons Oppenheim: Cartheuser, Friedrich August. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4. Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 35 f.

Ссылки 
 CARTHEUSER, Friedrich August. (1734 - 1796)
Химики Германии